Буденс БК () — шведський футбольний клуб представляє місто Буден.

Історія
Клуб засновано 1916 року як хокейний для гри в бенді (хокей з м'ячем). Хоча ця секція припинила своє існування ще 1966 року, а основним видом спорту залишився футбол.

Востаннє клуб брав участь у змаганнях другого ешелону шведського футболу (Супереттан) у 2003-2005 роках. Тепер виступає в Дивізіоні 1 (3-й лізі Швеції).

Досягнення
Дивізіон 2/Дивізіон 1/Супереттан: 3-є місце (1955-1956)

Сезони

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1916